Ранчо Марија Канделарија има више значења:

 Ранчо Марија Канделарија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Марија Канделарија (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Марија Канделарија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику